Roscoe ist ein männlicher Vorname, siehe Roscoe (Vorname)

Roscoe ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Roscoe (* 1945), walisischer Snookerspieler
 Henry Enfield Roscoe (1833–1915), britischer Chemiker
 Jannette Roscoe (* 1946), britische Sprinterin
 John Roscoe (1861–1932), britischer Afrikaforscher, Ethnologe und Missionar
 Kenneth Harry Roscoe (1914–1970), britischer Bauingenieur
 R. C. Roscoe, britischer Sanitätsoffizier, Fußball-Nationaltrainer für Gambia
 Will Roscoe (* 1955), US-amerikanischer Autor und Historiker
 William Roscoe (1753–1831), englischer Historiker
 Roscoe (Rapper), US-amerikanischer Rapper

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roscoe (Georgia)
 Roscoe (Illinois)
 Roscoe (Iowa)
 Roscoe (Kansas)
 Roscoe (Kentucky)
 Roscoe (Minnesota)
 Roscoe (Minnesota)
 Roscoe (Missouri)
 Roscoe (Montana)
 Roscoe (Nebraska)
 Roscoe (New York)
 Roscoe (Ohio), Museumsdorf in Coshocton
 Roscoe (Pennsylvania)
 Roscoe (South Dakota), im Edmunds County
 Roscoe (Texas)

Siehe auch:
 Roscoe River 
 Roscoe Township
 Roscoe-Gletscher
 Roscoe Promontory, Vorgebirge an der Foyn-Küste, Grahamland, Antarktika
 Rosko